«Битва за Рим»:

 Битва за Рим (роман) — исторический роман немецкого писателя XIX в. Феликса Дана.
 Битва за Рим (фильм) — фильм режиссёров Роберта Сиодмака, Эндрю Мартона и Серджиу Николаеску 1968 года по мотивам одноимённого романа Феликса Дана.